Química: No és símbol de l'element químic nobeli.
 Química: NO és la fórmula de l'òxid nítric.
 ISO: NO és el codi de país ISO per a Noruega
 Lingüística: no és el codi (ISO 639 alpha-2) per al llenguatge Noruec
 Lingüística:no és un adverbi de negació. http://ca.wiktionary.org/wiki/No
 Geografia: No és una població danesa del municipi de Ringkøbing-Skjern